Molekulska formula -{C24H32N2O}- se može odnositi na:

 Fenaridin
 SDB-001